Села:
 Новостроївка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Новостроївка — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Новостроївка — Хмельницька область, Деражнянський район

 Новостроївка — колишнє село у Буринському районі Сумської області.